Pomponnette est un nom commun qui peut désigner : 

 une boisson, mixture à base de bière et de limonade
 un petit pompon
 une femme qui se pomponne
 une chanson à boire

On retrouve pomponnette dans la locution « c'est le pompon de la pomponnette », signifiant « c'est le comble », et dans « boire à la pomponnette », boire vite (la pomponnette étant un verre sans pieds), ainsi que « faire une pomponnette », chanter une chanson en fin de repas. Quant à la , elle désigne une fellation 

Le nom pomponnette est repris dans divers domaines :

Boissons

Bières 

 La Pomponnette, bières blanche et ambrée, brasserie Catilou
 La Pomponnette, bière belge blonde, brasserie La Poste
 Le Pomponnette, bière brune, brasserie Mélusine

Vins 
 Pomponette, vin rosé, coteaux-d'aix-en-provence, domaine de Sulauze. Le nom est issu des poules du domaine

Cosmétiques 
 Le Rose Pomponnette est un coffret de Guerlain comprenant une poudre pour le visage, un blush pour les pommettes et un gloss pour les lèvres

Cuisine 
 pomponnettes, genre de très petites rissoles, en rognures de feuilletage, fermées en forme de bourse, et invariablement garnies d’une purée quelconque serrée. Les pomponnettes prennent le nom de leur garniture, et se traitent par la friture comme les autres rissoles.
 pomponnette, type de brioche

Mode 
Le corsage pomponnette, un type de corsage
Pomponnette, couvre-chef avec des pompons
sous le Second Empire, accessoire de coiffure de peluche ou de chenille

Personnages 
Pomponnette, chatte dans le film La Femme du boulanger de Marcel Pagnol
Mme Pomponnette, un personnage de la pièce Tailleur pour dames de Georges Feydeau
Pomponnette, personnage de Royal-tambour: comédie-vaudeville en un acte de Édouard Brisebarre
 Pomponnette, personnage de Pompadour des porcherons : vaudeville en un acte de Charles Labie
 la fée Pomponnette, dans Cendrillon

Pseudonymes 
 Dj Pomponette
 une danseuse de revue du début du

Plantes 
Pâquerette pomponnette, un cultivar de la pâquerette
la pomponnette, chrysanthème des fleuristes
le dahlia pomponnette

Titres

Cinéma 
 Les Compagnons de la pomponette, un film de Jean-Pierre Mocky sorti en 2015

Littérature 
 Pompon et Pomponnette de Magdeleine du Genestoux, Bibliothèque rose illustrée, 1934.
 Mademoiselle Pomponnette, chronique du dix-huitième siècle, un feuilleton publié dans La Démocratie pacifiste, 1848

Musique 
 La Pomponnette, chanson populaire du Bas-Berry
 La Pomponnette, chanson à boire
 Pomponnette, paroles de Étienne Hippolyte Chol De Clercy, musique A. Laffite
  Pomponnette : impromptu-gavotte pour piano de François Behr 
 Pomponnette : polka-militaire pour le piano  de Henri d'Aubel

Théâtre 
 Pomponette et Pompadour : comédie-vaudeville en un acte de Paul H.J. Molé-Gentilhomme, Constant Guéroult

Toponyme

Lieux-dits et hameaux 
 La Pomponnette, hameau de Villefranque
 un lieu-dit de Pomponne

Bars, bistrots, restaurants et goguettes 
La Pomponnette, goguette à Paris en 1898
La Pompomponnette, goguette des goguette de Paris, des barrières et de la banlieue de Paris, à Paris et à Rueil-sur-Seine
 À la pomponnette, bar historique de la rue Lepic créé en 1909 par Arthur Delcroix qui ferma définitivement en 2019, et qui s'appelle aujourd'hui Chez Bibiche 
La Pomponnette, un restaurant à Oka, au Québec

Divers 
 Camp de la Pomponnette, un des premiers centres d'accueil créé par l'Abbé Pierre à Neuilly-Plaisance en 1954
 Villa Pomponnette
 Chez Pomponnette, boulangerie bordelaise qui fait du , 
Pomponnette, plage de l'île Maurice

Verrerie 
 un type de flûte à champagne sans pied, qui a donné la locution

Références